Mistrzostwa Świata w Snookerze 1985 (ang. 1985 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1984/1985, rozegrany w dniach 12–28 kwietnia 1985 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał reprezentant Irlandii Północnej Dennis Taylor, który w finale pokonał obrońcę tytułu, Anglika Steve'a Davisa 18–17.

Nagrody 

 Zwycięzca: L60 000
 II miejsce: L35 000
 Półfinalista: L20 000
 Ćwierćfinalista: L10 000
 Ostatnia 16: L5 250
 Ostatnia 32: L2 500

 Najwyższy break turnieju: L4 500
 Break maksymalny: L60 000

 Łączna pula nagród: L300 000

Wydarzenia związane z turniejem 
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1985 w sporcie
1985 w Wielkiej Brytanii